Feldhäuser ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 ein Ortsteil der Gemeinde Schöpstal, Landkreis Görlitz
 ein Ortsteil der Gemeinde Rietschen, Landkreis Görlitz
 ein Ortsteil der Stadt Reichenbach/O.L., Landkreis Görlitz; siehe Feldhäuser (Reichenbach/O.L.)

Feldhäuser ist der Name folgender Orte in Österreich:
 Feldhäuser (Gemeinde Badersdorf), Ortsteil der Gemeinde Badersdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Feldhäuser (Gemeinde Großsteinbach), Ortsteil der Gemeinde Großsteinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Feldhäuser ist der Name eines Ortes in Tschechien:
 Kunnersdorfer Feldhäuser: Kunratické Polní Domky

Siehe auch:
 Feldhaus
 Feldhausen